Mohrs ist der Familienname folgender Personen:

 Falko Mohrs (* 1984), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Klaus Mohrs (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Mohrs (* 1961), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Mors
 Moers (Begriffsklärung)